Ország világ: 1870–1872 között megjelent képes heti közlöny
 Ország-Világ: 1879–1938 között megjelent ismeretterjesztő, szépirodalmi jellegű képes hetilap
 Ország-világ: a Kultúrkapcsolatok Intézetének hetilapja 1957–1992 között